De Droeha Liha is het derde niveau van het voetbal in Oekraïne. De competitie werd opgericht in 1992 en bestaat sindsdien uit twee divisies van 13 teams. Het is het laagste niveau van het profvoetbal en er is geen degradatie mogelijk. Wel kunnen teams promoveren naar de Persja Liha. 

Tussen 1992 en 1995 was er nog een vierde niveau de Tretia Liha. Tussen 1999 en 2001 bestond er ook een apart bekertoernooi voor clubs dit niveau waarvan de finalisten zich plaatsen voor het toernooi om de Oekraïense voetbalbeker. Sinds 2004 heeft de competitie te maken met een leegloop aan clubs. Daardoor werd het vierde niveau, en daarmee degradatie, al opgeheven en er zijn plannen voor een samemvoeging met de Vysjtsja Liha. In het seizoen 2009/10 werd er samen met amateurclubs een League Cup gehouden.

Kampioenschappen 

Vetgedrukte teams promoveerden

Bekertoernooien

Droeha Liha-beker
1999/00: Borysfen Boryspil
2000/01: Polissya Zjytomyr

League Cup
2009/10: Nyva Vinnytsja

Tretia Liha
1992/93: Naftokhimik Krementsjoek
1993/94: Sirius Zjovti Vody
1994/95: CSKA Kiev

Noten

Oekraïense voetbalcompetitie